Holly Martin Smith – amerykańska filozof
 B. Holly Smith (ur. ok. 1952) – amerykańska antropolożka
 Holly Smith (ur. 1986) – australijska koszykarka
 Holly Smith (ur. 1989) – brytyjska jeźdźczyni, olimpijka